Oldenfelde (Hamburg), een buurt in Hamburg
Oldenfelde (metrostation), een station van de Hamburgse metro